Dronke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Dronke (1837–1898), deutscher Gymnasiallehrer und Gründer des Eifelvereins

 Minnie Maria Dronke (Künstlername Minnie Korten; 1904–1987), deutsche Schauspielerin
 Peter Dronke (1934–2020), britischer Philologe deutscher Herkunft
 Ursula Dronke (1920–2012), britische Literatur- und Sprachwissenschaftlerin